Villagrande kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Villagrande Strisaili, ort och kommun, Sardinien, Provincia di Nuoro, 
 Villagrande (ort i Italien, Veneto), Provincia di Belluno, 
 Villagrande (kommunhuvudort i Italien, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, lat 43,84, long 12,36), 
 Villagrande (kommunhuvudort i Italien, Abruzzo), Provincia dell' Aquila, 
 Villagrande (ort i Italien, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, lat 43,81, long 12,86), 

Robotskapade Italienförgreningar